Cecilia Camellini, nuotatrice italiana (1992)
 Fermo Camellini, ciclista italo-francese (1914)
 Giuseppe Camellini, uno dei Mille (1834)
 Julien Camellini, mountain-biker francese